Región metropolitana puede referirse a:

 Una región urbana, aglomeración urbana en la que varias ciudades cumplen funciones de orden similar, o bien, cumplen funciones diferentes pero de rango similar.
 Un área metropolitana, región urbana que engloba una ciudad central que da nombre al área, y una serie de ciudades satélites que pueden funcionar como ciudades dormitorio, industriales, comerciales o de servicios, todo ello organizado de una manera centralizada.
 Una ciudad metropolitana (Italia), un ente administrativo de la república de Italia.

Además, puede hacer referencia a:

 La Región Metropolitana de Santiago, una de las 16 regiones en las que se divide Chile.
 La Región Metropolitana de Belo Horizonte, la 3.ª mayor área metropolitana de Brasil.
 La Región Metropolitana de Goiânia, conurbación de ciudades alrededor de Goiânia, capital del estado de Goiás (Brasil).
 La Región Metropolitana de Porto Alegre, conurbación de 31 municipios del estado de Río Grande del Sur (Brasil).
 La Región Metropolitana de Río de Janeiro, la 2.ª mayor área metropolitana de Brasil.
 La Región Metropolitana de São Paulo, conurbación de 39 municipios del estado de São Paulo (Brasil).
 La Región Metropolitana de Kanata, una región metropolitana de Cochabamba y la 1.ª de Bolivia en ser organizada.
 La Región Metropolitana de Buenos Aires, una división administrativa de Argentina.